Kesun är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Chamberlin 1919. Kesun ingår i familjen Opheliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Kesun